Paradise Beach – serie televisiva australiana del 1993
Paradise Beach - Dentro l'incubo (The Swallows) – film statunitense del 2016 diretto da Jaume Collet-Serra
Paradise Beach – film francese del 2019 diretto da Xavier Durringer
Paradise Beach - centro abitato sudafricano